Wisely steht für:

 Wisely-Serie, Reihe chinesischer Abenteuer- und Science-Fiction-Romane des Hongkonger Schriftstellers Ni Kuang
 Wisely Falls, Wasserfall in der Region Southland auf der Südinsel von Neuseeland
 Lake Wisely, Gebirgssee in der Region Southland auf der Südinsel von Neuseeland